Евгений Владиславович Лосевич (1888—1927) — председатель Иркутского губисполкома (март — июнь 1926).

Родился в Польше, в Ченстоховском уезде Петроковской губернии.

Окончил гимназию и бухгалтерскую школу.

С 1906 г. состоял в Польской социалистической партии (левица). В 1907 г. арестован и сослан в ссылку в Вятскую губернию, откуда бежал.
В 1908 г. снова арестован и по приговору Варшавской окружной судебной палаты отправлен на 4 года на каторжные работы.
С 1915 г. на поселении в Киренске.

До июля 1918 г. комиссар по польским делам в Центросибири. Затем направлен в Томск, там работал в подполье. Принимал активное участие в восстановлении советской власти в декабре 1919 г. и был избран в состав коалиционного военно-революционного комитета из 9 человек (сформирован большевиками и эсерами 18 декабря 1919 г. сразу после ухода колчаковских
войск и действовал до прибытия частей 30-й дивизии Красной Армии). С 1920 по 1922 г. член Томского ревкома, заведующий финансовым отделом, заведующий отделом труда.

С 1922 г. начальник отдела местного хозяйства (ОМХ) Иркутского губисполкома. Зам. председателя губисполкома, с 6 ноября 1924 по 13 ноября 1925 г. — председатель Иркутского горисполкома, март — июнь 1926 — председатель Иркутского губисполкома.

С 26 июня 1926 г. зам. управляющего Сибирской конторой Госбанка (Новосибирск).

Арестован 20 сентября 1926 года. Обвинялся в том, что в период работы начальником ОМХ и зам. председателя Иркутского губисполкома растратил более 40 тысяч рублей казённых средств. Расстрелян 11 февраля 1927 г.

Был женат на дочери коллежского асессора Мариане Владиславовне Даукшо, венчание в томском костеле 28 ноября 1918 г.

Источники 
 http://www.magnit-baikal.ru/publ/prilozhenija_k_istorii_irkutska/spisok_predsedatelej_irkutskogo_gorsoveta_i_gorispolkoma_3/29-1-0-1017
 http://irkipedia.ru/content/losevich_evgeniy_vladislavovich
 Иркутский НЭП: начало конца. Дело иркутского ОМХа (1926—1927)
 Сибкрайком: Парт. стр-во в Сибири 1924-1930 гг - Страница 121. И. А. Молетотов · 1978
 Поляки в Томске (XIX–XX вв.) : биографии / Автор-составитель В. А. Ханевич. – Томск : Издательство Томского государственного педагогического университета, 2012. – 686 с., ил. ISBN 978-5-89428572-6

Члены Польской социалистической партии — левицы (1906–1918)
Председатели Иркутского горисполкома
Председатели Иркутского губисполкома